Суперкубок Ісландії з футболу 2020 — 49-й розіграш турніру. Матч відбувся 7 червня 2020 року між чемпіоном Ісландії клубом КР та володарем кубка Ісландії клубом Вікінгур (Рейк'явік).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 
 Матч на transfermarkt 

2020
Ісландія
Червень 2020
2020 в Ісландії